В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1233 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1233 году

Январь 
 6 января —  — графиня-консорт Хантингтон (1190—1219), жена Давида Шотландского

Февраль 
 11 февраля — Ирменгарда де Бомон — королева-консорт Шотландии (1186—1214), жена Вильгельма I Льва. По другим источникам умерла в 1234 году

Март 
 Боэмунд IV — граф Триполи (1187—1233), князь Антиохии (1201—1205, 1208—1216, 1219—1233)
 6 марта — Томас I Савойский — граф Савойский (1189—1233), 1-й князь Пьемонта

Апрель 
 11 апреля —  — отшельник-затворник, святой римско-католической церкви .

Июнь 
 5 июня — Фёдор Ярославич — князь Новгородский (1228—1229), святой Русской Церкви
 Иоланда де Куртене — королева-консорт Венгрии (1215—1233), жена Андраша II

Июль 
 8 июля —  — японский регент, кампаку (1179—1180, 1196—1198) сэссё (1180—1183, 1184—1186, 1198—1202)
 26 июля —  — епископ Падерборна (1225—1227), епископ Утрехта (1227—1233)
 27 июля — Ферран Португальский — граф Фландрии (1212—1233)
 30 июля — Конрад Марбургский — немецкий проповедник крестовых походов и инквизитор, убит.

Август 
 25 августа —  — епископ Кура (1228—1233)

Октябрь 
 8 октября —  — итальянский крестоносец и медицинский работник, святой римско-католической церкви.

Ноябрь 
 22 ноября — Елена Датская — герцогиня-консорт Люнебурга (1202—1212), жена Вильгельма Толстого

Декабрь 
 25 декабря —  — епископ Камминский (1219—1233)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Эйд мак Руайдри Уа Конхобайр — король Коннахта (1228—1233)
 Ибн аль-Асир — арабский историк и биограф
  — королева-консорт Кипра (1229—1233), жена Генриха I
 Андраш — принц Венгерский, князь Галицкий (1226—1229, 1231—1233)
 Бенедетта ди Кальяри — юдекс Кальяри (1214—1233)
  — французский трубадур, сын Бертрана де Борна
 Иоанн Апокавк — православный митрополит Навпактский, христианский теолог
 Кирилл II — Митрополит Киевский и всея Руси (1224—1233)
 Конрад II фон Тегерфельден — епископ Констанца (1209—1233)
 Мариано II (Торрес) — юдекс Логудоро (1218—1233)
 Матильда Ангулемская — графиня-консорт де Ла Марш (1200—1219), жена Гуго IX де Лузиньяна
  — епископ Шлезвига (1209—1233), канцлер Дании (1214—1233)
  — итальянский политик, мэр Милана
  — арабский юрист
  — султан Мальдивских островов (1214—1233)
 Уильям Комин — граф Бьюкен (1214—1233)
  — немецкий поэт
  — императрица-консорт Японии (1230—1233), жена Императора Го-Хорикавы
 Христиан II — граф Ольденбурга (1209—1233) — предок по прямой мужской линии российских императоров начиная с Петра III

См. также 
 Список умерших в 1232 году
 Список умерших в 1234 году

1233